Ricky (voornaam), een mannelijke voornaam
 Ricky (hond), een hond die zich in de Tweede Wereldoorlog heldhaftig gedragen heeft
 Ricky (film) (2009), een Frans-Italiaanse fantasie en dramafilm
 Ricky, artiestennaam van Richard Hoepel, een Surinaams zanger, gitarist en songwriter
 Ricky (cocktail)